Les mots rusticus, rustica et rusticum sont originellement des déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « rural, campagnard ». Rusticus est aussi un cognomen (surnom) de patriciens de la Rome antique.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots rusticus, rustica et rusticum sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces et sous-espèces, consulter les listes générées automatiquement : rusticus, rustica, rusticum.

Sciences humaines et sociales 
 La rustica (ou capitalis rustica) est un type d'écriture utilisée du  (avec son apogée entre les ), remplacée progressivement par l'onciale à partir du .
 La villa rustica est la partie d'une villa romaine consacrée aux travaux agricoles, par contraste avec la villa urbana ou pars urbana (habitation).

Culture et société 
 Rustica est un magazine hebdomadaire français de jardinage publié par le groupe de médias franco-belge Média participations.
 Le De re rustica est une réunion des plus célèbres textes laissés par les auteurs latins de l'Antiquité en matière d'agriculture et de vie à la campagne, publiée à Venise en 1472.

Anthroponyme 
Plusieurs personnages de la Rome antique ont pour cognomen Rusticus :
 Decimus Rusticus ( vers 370– avant 423), préfet du prétoire des Gaules en 409-411 ; 
 Publius Dasumius Rusticus, un sénateur, consul avec Hadrien en 119 ; 
 Quintus Iunius Arulenus Rusticus (35-93), un homme politique ami de Pline le Jeune et de Tacite, consul suffect en 92.

Épithète spécifique
Homonymie de nom romain